Pomnik Matki Polki w Łodzi („Macierzyństwo”)
 Pomnik Matki Polki w Raciborzu